Карангасем:

Округа 
 Карангасем — один из округов провинции Бали, Индонезия;

Районы 
 Карангасем — район в одноимённом округе;

Населённые пункты 
 Карангасем — в районе Булу, округ Рембанг;
 Карангасем — в районе Булу, округ Сукохарджо;
 Карангасем — в районе Чавас, округ Клатен;
 Карангасем — в районе Чибебер, округ Чилегон;
 Карангасем — в районе Джену, округ Тубан;
 Карангасем — в районе Карангасем, округ Карангасем;
 Карангасем — в районе Карангваренг, округ Чиребон;
 Карангасем — в районе Кертанегара, округ Пурбалинга;
 Карангасем — в районе Клампис, округ Бангкалан;
 Карангасем — в районе Котореджо, округ Моджокерто;
 Карангасем — в районе Лавиян, округ Суракарта;
 Карангасем — в районе Леувимундинг, округ Маджаленгка;
 Карангасем — в районе Лумбанг, округ Пасуруан;
 Карангасем — в районе Палиян, округ Гунунг-Кидул;
 Карангасем — в районе Петарукан, округ Пемаланг;
 Карангасем — в районе Плумбон, округ Чиребон;
 Карангасем — в районе Понджонг, округ Гунунг-Кидул;
 Карангасем — в районе Сампанг, округ Чилакап;
 Карангасем — в районе Саюнг, округ Демак;
 Карангасем — в районе Седан, округ Рембанг;
 Карангасем — в районе Талун, округ Пекалонган;
 Карангасем — в районе Танон, округ Сраген;
 Карангасем — в районе Териси, округ Индрамаю;
 Карангасем — в районе Тунгкал-Илир, округ Баньюасил;
 Карангасем — в районе Виросари, округ Гробоган;
 Карангасем — в районе Воронеджо, округ Пасуруан;
 Западный Карангасем — в районе Читеуреуп, округ Богор;
 Южный Карангасем — в районе Батанг, округ Батанг;
 Восточный Карангасем — в районе Читеуреуп, округ Богор;
 Северный Карангасем — в районе Батанг, округ Батанг.